Берниково — название населённых пунктов в России:

 Берниково — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Берниково — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Берниково — деревня в Калязинском районе Тверской области.

См. также 
 Берников